Imre Csáky ist der Name folgender Personen:

* Imre Csáky (Kardinal) (1672–1732), ungarischer Kardinal der katholischen Kirche
 Imre Csáky (Politiker) (1882–1961), ungarischer Politiker